La Santa steht für:

Geografische Gebiete:
 La Santa, ehemaliger Ortsteil der Stadt Monza, 1929 mit Villa San Fiorano als Villasanta gegründet, Provinz Monza und Brianza, Lombardei, Italien
 La Santa (Tinajo), Ortsteil der Gemeinde Tinajo auf Lanzarote, Kanaren, Spanien

Sonstiges:
 Santa (’Ndrangheta), Geheimgesellschaft in der kalabrischen 'Ndrangheta

Siehe auch:
 Santa
 Šanta
 Sancta
 Della Santa
 Santo
 Santa-Klasse